Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 361 dans le monde.

 Route 361 au Québec, Canada
 Route 361 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 361 en France